Rodewyk ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Rodewyk (1894–1989), deutscher Pater, Exorzist
 Vicky Rodewyk (* 1988), neuseeländische Schauspielerin